Soussanino (en ) est une commune urbaine de l'oblast de Kostroma, en Russie. Sa population s'élevait à  habitants en 2021.

Géographie 
Soussassino se trouve à  au nord-est de Kostroma et à  au nord-est de Moscou.

Notes et références

Liens externes 

 

Commune urbaine en Russie
Oblast de Kostroma